Šafir může znamenat:

místní název
 Šafir, vesnice v Izraeli
 Oblastní rada Šafir

příjmení
 Stav Šafir (* 1985), izraelská aktivistka, politička a poslankyně